Сан-Мике́ле (, ) — остров Святого Михаила Архангела в Венеции.

История 
Долгое время в крепости на острове находился монастырь, затем тюрьма, но по распоряжению Наполеона I остров был в 1807 преобразован в исключительное место для захоронения венецианцев. На кладбище три отдела: католический, православный и протестантский. Главная достопримечательность острова — церковь Сан-Микеле ин Изола, построенная в 1469 году по проекту Мауро Кодуччи, один из самых первых образцов архитектуры Возрождения в Венеции.
На острове похоронены деятели  русской культуры Сергей Дягилев и Игорь Стравинский.
21 июня 1997 года на кладбище Сан-Микеле в Венеции состоялось захоронение тела Иосифа Бродского.

Примечания

Ссылки 
  — фоторепортаж и панорама

Кладбища Италии
Кладбища по алфавиту
Культовые сооружения Венеции
Острова Венеции
Острова Венецианской лагуны